Лезерешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мошоая.
 Лезерешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Скіту-Голешть.
 Лезерешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Берешть.
 Лезерешть () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Козмень.
 Лезерешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Бумбешть-Жіу.